Muramvya (provincie), een provincie van Burundi
 Muramvya (commune), een gemeente in deze provincie
 Muramvya (stad), de hoofdstad van deze provincie